Хаворт, Хауорт, Хоуорс, Хэуорт () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хаворт, Джулия (род. 1979) — английская актриса.
 Хауорт, Роналд (1901—1973) — английский футболист.
 Хоуорс, Уолтер Норман (1883—1950) — английский химик.
 Хэуорт, Адриан Харди (1767—1833) — английский ботаник и энтомолог.

Другое 
 Хоэрт — деревня в Англии, Уэст-Йоркшир.
 Хауорт — крупный ударный кратер в области южного полюса на видимой стороне Луны.

Примечания